Görzig ist der Name folgender Orte:
 Görzig (Südliches Anhalt), Ortsteil der Stadt Südliches Anhalt im Landkreis Anhalt-Bitterfeld, Sachsen-Anhalt
 Görzig (Großenhain), Ortsteil der Stadt Großenhain im Landkreis Meißen, Sachsen
 Görzig (Strehla), Ortsteil der Stadt Strehla im Landkreis Meißen, Sachsen
 Görzig (Rietz-Neuendorf), Ortsteil der Gemeinde Rietz-Neuendorf, Landkreis Oder-Spree, Brandenburg